Der Industrieverband Massivumformung e. V. ist ein Branchenverband für Unternehmen, deren Produktionsprogramm ganz oder teilweise die Herstellung von massivumgeformten Teilen inkl. Stauch- und Fließpressteilen und Freiformschmiedestücken umfasst.

Der Verband der Massivumformung in Deutschland hat 120 Mitgliedsunternehmen mit einem Umsatz von 6,5 Milliarden Euro und knapp 30.000 Beschäftigten.
Geschäftszweck ist die Organisation der überbetrieblichen Zusammenarbeit seiner Mitglieder. Rund 250 Unternehmen gehören in Deutschland der Massivumformung an.

Weblinks 
 Offizielle Website

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Nordrhein-Westfalen)
Organisation (Hagen)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt